Hamster – serwer NNTP i SMTP
 Hamster Monogatari 2 – gra dla konsoli Game Boy Advance
 Hamster Monogatari 64 – gra dla konsoli Nintendo 64
 Hamster Corporation – japoński producent gier konsolowych

Zobacz też:
 chomik – ang. hamster
 Richard „Hamster” Hammond – brytyjski dziennikarz telewizyjny
 Dark Hamsters – polski zespół muzyczny grający thrash metal 
 Little Hamsters –  Hamtaro, japoński serial anime
 Hamtaro: Ham-Ham Games – gry na podstawie serialu Hamtaro dla konsoli Game Boy Advance